USS Corry — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Вільяма Коррі ().

 USS Corry (DD-334) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». На службі у складі ВМС США протягом 1921-1930 років, після чого зданий на злам.
 USS Corry (DD-463)  — ескадрений міноносець типу «Глівз». На службі у складі ВМС США з 1941 року. 16 червня 1944 року потоплений німецькою береговою артилерією під час висадки морського десанту союзників на плацдарм «Юта» в «День Д».
 USS Corry (DD-817)  — ескадрений міноносець типу «Гірінг».  На службі у складі ВМС США протягом 1946-1981 років, після чого переданий ВМС Греції, де отримав назву «Криєзіс» (). Перебував на службі до 1994 року. Зданий на злам у 2002 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни